Мост инженера Карлоса Фернандеса Касадо () — вантовый мост, построенный в Леоне через водохранилище Барриос де Луна, является частью автодороги А-66. Строительство началось в 1981 году, закончилось в 1983. С 1983 по 1986 год имел самый длинный в Испании пролёт среди вантовых мостов.

Ссылки 
 https://structurae.net/en/structures/barrios-de-luna-bridge

Вантовые мосты Испании